Сан Педро Нопала има више значења:

 Општина Сан Педро Нопала (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Нопала (Сан Педро Нопала, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику